Le Singapore Masters 2011 est l'édition 2011 du tournoi de squash Singapore Masters, qui est un tournoi WSA World Series appartenant à la catégorie WSA Gold 45 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à Singapour  du 25 au .

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre joueuses qualifiées et une wild card Pamela Chua. 

Madeline Perry remporte son  titre WISPA en s'imposant face à Laura Massaro qui avait éliminé la  mondiale Nicol David en demi-finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

Singapore Masters
Sport à Singapour en 2011
Sport en juillet 2011